

Дани сећања 

800-е пне.